Катерина Пес (, родилась 23 ноября 1960 года в Сассари) — итальянский политик, секретарь Палаты депутатов Италии от Демократической партии.

Биография 
Окончила философский факультет, по специальности преподаватель новейшей истории. Работала до избрания в депутаты преподавателем в школе. Заседает в Палате депутатов Италии с 29 апреля 2008 года от Демократической партии Италии. 21 марта 2013 года назначена секретарём Палаты депутатов Италии.

Ссылки 
 Профиль на сайте Палаты депутатов Италии 

Члены Палаты депутатов Италии
Члены Демократической партии (Италия)
Женщины-политики Италии